Хвојњица може бити:

 Хвојњица (Мијава), насељено мјесто у округу Мијава, Тренчински крај, Словачка Република
 Хвојњица (Прјевидза), насељено мјесто у округу Прјевидза, Тренчински крај, Словачка Република